Ebbw Vale kan syfta på:

Australien 

 Ebbw Vale, Queensland, förort till Ipswich,

Storbritannien 

 Ebbw Vale, Wales, stad i Wales,